VH1 Storytellers:

 VH1 Storytellers — концертный альбом Дэвида Боуи.
 VH1 Storytellers — концертный альбом Ринго Старра.